Този списък показва епизодите на сериала Кобра 11. Показани са броят на излъчените по телевизията, производствените и DVD епизоди, подредени в таблица. Сериалът има 48 сезона с 378 епизода.

Легенда 
 ТВ. Еп.: Номер на епизода излъчен по RTL. Началото на новия сезон е оцветен в зелено.
 ТВ. Сз.: Номер на сезона излъчен по RTL.
 Пр. Еп.: Номер на производствения епизод, редът в който са заснети. Началото на новия сезон е оцветен в синьо.
 Пр. Сз.: Номер на производствения сезон.
 DVD. Еп.: Номер на епизод на DVD. Началото на новия сезон е оцветен в светло червено.
 DVD. Сз.: Номер на сезона на DVD.
 Заглавие: Това показва оригиналното заглавието на епизода. Пилотните епизоди са с удебелен шрифт.
 БГ Заглавие: Това показва заглавието на епизода на български.
 Дата на излъчване: Това показва дата на премиера по RTL.

Списък с епизодите 

Списъци с епизоди на сериали